Národní fotbalová liga může označovat:

USA 
 National Football League –  nejvyšší profesionální liga amerického fotbalu ve USA a na světě

Česko 
 2. nejvyšší fotbalová soutěž v Čechách a na Moravě
 Česká národní liga – v sezónách 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 
 1. česká národní liga – v sezónách 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 
 Fotbalová národní liga – v sezónách 2012/13, 2013/14, 2014/15, 
 3. nejvyšší fotbalová soutěž v Čechách a na Moravě
 Národní liga – v sezónách 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977
 2. česká národní liga – v sezónách 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91

Slovensko 
 2. nejvyšší fotbalová soutěž na Slovensku
 Slovenská národní liga – v sezónách 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81
 1. slovenská národní lig – v sezónách 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 
 3. nejvyšší fotbalová soutěž na Slovensku
 Slovenská národní liga – v sezónách 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77
 2. slovenská národní liga – v sezónách 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93